

Persone
 Calcagnini – nobile famiglia di Ferrara di origine tedesca
 Carlo Leopoldo Calcagnini (1679-1746) – cardinale italiano
 Celio Calcagnini (1479-1541) – umanista, scienziato e diplomatico italiano
 Francesco Calcagnini (1405-1476) – politico e letterato italiano.
 Guido Calcagnini (1725-1807) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Tommaso Calcagnini (XVI secolo) – letterato italiano

Altro
 Palazzo Calcagnini o Canevaro di Zoagli – palazzo di Firenze sul Lungarno Vespucci